Penny Lane
 Diane Lane
 Ronnie Lane
 Nathan Lane
 Virgínia Lane
 Lana Lane
 White Hart Lane
 Fair Lane
 Lane Smith
 Edward Lane
 Green Lane
 David Lane
 Homer Lane

Localidades 
 Lane (Kansas)
 Lane (Carolina do Sul)
 Lane (Dakota do Sul)

Outros 
 Lois Lane - uma personagem das histórias em quadrinhos
 Furacão Lane
 4770 Lane

Veja também 
 Lain
 Laine
 Layne

Desambiguação